Юрий Кискачи́:
 Кискачи, Юрий Валентинович (1935—2003) — советский и российский хозяйственный и общественно-политический деятель.
 Кискачи, Юрий Фёдорович (1904—1963) — советский художник-график, иллюстратор.